Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки.

Отбори 

  „Б“
  „Б“
  „Б“
 
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
 
  „Б“
 Черноморец (Бургас) „Б“

Класиране

Вижте също 
 Първенство на България по футбол 2008/09
 „А“ група 2008/09

2008/09